Cucurbitopsis är ett släkte av svampar. Cucurbitopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cucurbitopsis